

Film 
 Fame – musical
 Fame – film (1980), znany również pod polskim tytułem Sława
 Fame – film (2009), remake filmu Sława z 1980 r.

Muzyka 
 Fame – szwedzki zespół muzyczny, reprezentant Szwecji podczas 48. Konkursu Piosenki Eurowizji w 2003 roku
 Fame – album Grace Jones z 1978 roku
 The Fame – debiutancki album Lady Gagi z 2008 roku
 „Fame” – utwór z płyty Under zespołu Rootwater
 „Fame” – singel Apache 207
 „Fame” – utwór z repertuaru Davida Bowiego
 Fame – brytyjskie wydawnictwo płytowe (wydawca m.in. płyt zespołu Electric Light Orchestra)

Inne 
 FAME (ang. Fatty Acid Methyl Esters) – estry metylowe kwasów tłuszczowych
 Fame MMA –  polska federacja mieszanych sztuk walki organizująca gale typu freak fight